{{Infobox Personnalité du hockey sur glace
| position = Centre
| tire = droite
| image = 
| upright = 
| surnom = 
| équipe =
| ligue =
| équipe prospect = 
| ligue prospect = 
| anciennes équipes = 
| anciens clubs = 1. liga  HC Berounští Medvědi KLH Chomutov LAH  Falcons de Springfield  Admirals de Norfolk  Extraliga  HC Sparta Prague  BK Mladá BoleslavHC Kladno ECHL  Chiefs de JohnstownSea Wolves du Mississippi Ligue MagnusGothiques d'Amiens
| nationalité = République tchèque
| date de naissance = 
| lieu de naissance = Písek (Tchécoslovaquie)
| choix draft LNH =  au total
| année draft LNH = 2003
| équipe draft LNH = Lightning de Tampa Bay
| début carrière = 2005
| fin carrière = 2016
}}Zbyněk Hrdel''' (né le  à Písek en Tchécoslovaquie) est un joueur tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2002 avec l'Océanic de Rimouski dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||65 ||10 ||14 ||24 ||131 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||54 ||15 ||31 ||46 ||41 ||9 ||4 ||6 ||10 ||4
|-
|2004-2005 || Océanic de Rimouski || LHJMQ ||56 ||23 ||35 ||58 ||47 ||13 ||8 ||7 ||15 ||10
|- 
|2005-2006 || Falcons de Springfield || LAH ||46 ||5 ||10 ||15 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Chiefs de Johnstown || ECHL ||15 ||6 ||5 ||11 ||10 ||4 ||1 ||2 ||3 ||8
|- 
|2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Falcons de Springfield || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||16 ||5 ||3 ||8 ||10 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH ||18 ||2 ||0 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2008-2009 || HC Sparta Prague || Extraliga ||37 ||0 ||0 ||0 ||14 ||10 ||0 ||2 ||2 ||31
|-
|2008-2009 || HC Berounští Medvědi || 1. liga ||2 ||0 ||1 ||1 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2009-2010 || HC Sparta Prague || Extraliga ||38 ||0 ||5 ||5 ||31 ||7 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
|2009-2010 || HC Berounští Medvědi || 1. liga ||9 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|2010-2011 || KLH Chomutov || 1. liga || 23 || 2 || 1 || 3 || 50 || 12 || 3 || 3 || 6 || 18
|-
|2010-2011 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 17 || 4 || 4 || 8 || 16 || 2 || 1 || 1 || 2 || 0
|-
| 2010-2011 || BK Mladá Boleslav || Qualif. Extraliga || - || - || - || - || - || 7 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2011-2012 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 28 || 3 || 2 || 5 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2012-2013 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 19 || 3 || 2 || 5 || 14 || 6 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2012-2013 || BK Mladá Boleslav || Qualif. Extraliga || - || - || - || - || - || 10 || 0 || 1 || 1 || 18
|-
| 2012-2013 || HC Berounští Medvědi || 1. liga || 28 || 9 || 14 || 23 || 38 || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || HC Berounští Medvědi || 1. liga || 48 || 6 || 15 || 21 || 110 || 10 || 4 || 4 || 8 || 0
|-
| 2013-2014 || HC Berounští Medvědi || Qualif. 1. liga ||- || - || - || - || - || 8 || 2 || 3 || 5 || 6
|-
| 2013-2014 || HC Kladno || Extraliga || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Dunaújvárosi Acélbikák || MOL Liga || 7 || 3 || 5 || 8 || 6 ||- || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || EC Peiting || Oberliga || 17 || 7 || 20 || 27 || 20 || 6 || 5 || 2 || 7 || 4
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 16 || 0 || 4  || 4 || 8 || 5 || 0 || 0 || 0 || 4

Notes et références 

Naissance en août 1985
Naissance à Písek
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du HC Sparta Prague
Joueur du HC Berounští Medvědi
Joueur du KLH Chomutov
Joueur du BK Mladá Boleslav
Joueur du HC Kladno
Joueur du EC Peiting
Joueur du Amiens hockey élite
Attaquant de hockey sur glace